Eppo ist der Name folgender Personen:
 Eppo von Aquileia († 1048), Patriarch von Aquileja von 1043 bis 1048
 Eppo von Zeitz († 1079), Bischof von Naumburg von 1045 bis 1079

Eppo steht für:
 Eppo (Magazin), ein niederländisches Comic-Magazin

EPPO steht für:
 European Public Prosecutor’s Office, siehe Europäische Staatsanwaltschaft
 European and Mediterranean Plant Protection Organization, eine internationale Organisation zur Zusammenarbeit der europäischen Länder bei Problemen der Pflanzengesundheit, siehe Pflanzenschutzorganisation für Europa und den Mittelmeerraum
 Flughafen Posen-Ławica (ICAO-Code), Flughafen in Polen

Siehe auch:
 EPPO-Code
 EPO

Abkürzung